Schwarze Berge steht für:

 Schwarze Berge (Rhön) (839,4 m), Höhenzug der Rhön, Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schwarze Berge (Grünz) (74,1 m), Höhenzug bei Grünz, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarze Berge, Naturraum der Hohen Heide in Hamburg und Niedersachsen, siehe Hohe Heide #Schwarze Berge
 Schwarze Berge, Höhenzug der Harburger Berge in Hamburg
 Wildpark Schwarze Berge, Wildpark im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Schwarze Berge (Bad Kissingen), Naturschutzgebiet im Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Die schwarzen Berge, Lucky-Luke-Comic-Album (1963)
 Der schwarze Berg, indisch-sowjetischer Film von Alexander Sguridi und M. S. Sathyu (1972)
 Schwarzer Berg